Pinta může být:

 pinta – stará měrná jednotka objemu používaná pro měření kapalin a sypkých látek ve střední Evropě a ve Španělsku
 pint – anglosaská varianta jednotky pinta
 pinte – západoevropská varianta jednotky pinta
 Pinta (karavela) – jedna z třech lodí Kryštofa Kolumba – karavela o přibližném výtlaku 60 tun, se kterou objevil Ameriku
 pinta (nemoc) – kožní onemocnění
 Pinta (jachta) – jachta Wilhelma Gustava Illbrucka, která se úspěšně zúčastnila závodu Admiral's Cup
 Pinta (ostrov) – ostrov v souostroví Galapágy
 Pinta (software) – jednoduchý editor rastrových obrázků pro Linux

příjmení osob
 Václav Pinta – český numismatik

Podobné 
 Pinto